The Manor steht für:
 The Manor, Aufnahmestudio in Shipton-on-Cherwell, Oxfordshire, England, siehe Manor Studio
 The Manor (Film), US-amerikanischer Horror-Psychothriller von Axelle Carolyn (2021)

im NRHP gelistete Objekte:
 The Manor (South Carolina), ID-Nr. 86000049
 The Manor (West Virginia), ID-Nr. 75001886